Monay hace referencia a varios artículos:

Lugares
Monay, localidad y comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Istmo de Ak-Monay, también conocido como Istmo de Parpach es un istmo de Rusia situado en la República de Crimea.

Personas
Miguel Monay, futbolista argentino.